До́нифан () может означать:

Донифан, Александр Уильям (1808—1887) — американский солдат, адвокат и политик, в честь которого названы нижеперечисленные объекты.

США 
 Донифан — округ в Канзасе.
  — город в Миссури.
  — деревня в Небраске.

См. также 
 Донован